Дюжарден () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дюжарден, Жан (род. 1972) — французский комик и актёр.
 Дюжарден, Карел (1622—1678) — нидерландский художник и гравёр.
 Дюжарден, Феликс (1801—1860) — французский биолог.
 Дюжарден, Эдуар (1861—1949) — французский поэт, прозаик, драматург и критик.

См. также 
 Дежарден